

Імельно — гміна в Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Імельно — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Імельно — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Імельно — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Імельно — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства